Троекуровка — название нескольких населённых пунктов:
 Троекуровка — деревня в Юхновском районе Калужской области.
 Троекуровка — село в Сызранском районе Самарской области.